Az SL vagy sl kifejezés a következő dolgokat jelentheti:

 Second Life virtuális valóság
 Scientific Linux, egy Linux-disztribúció
 .sl, Sierra Leone legfelső szintű tartományi kódja
 s.l., a rendszertanban a sensu lato kifejezés rövidítése
 s.l., sine loco, bibliográfiában jelentése: hely ismeretlen
 S.L., Sociedad (de Responsabilidad) Limitada, korlátolt felelősségű társaság (Kft.) spanyolul